CRR, sigle de 3 lettres formé des lettres C et R, peut faire référence à :
 compte rendu de réunion ;
 Commission des recours des réfugiés ;
 Compagnie rhénane de raffinage, une compagnie française ;
 Conservatoire à rayonnement régional, un établissement public d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique en France ;
 certificat restreint de radiotéléphoniste, une habilitation que doit posséder tout utilisateur pour manœuvrer les stations radiotéléphoniques maritime, fluviale ou aéronautique ;
 Corps de réaction rapide-France, un état-major de commandement multinational de l'armée de terre française.